Gemersko-malohontská župa () může být:
 Gemersko-malohontská župa – územněsprávní celek v Uhersku do roku 1918
 Gemersko-malohontská župa (Československo) – územněsprávní celek v Československu v letech 1918–1922
 Gemersko-malohontská župa (Maďarsko) – územněsprávní celek v Maďarsku v letech 1938–1945